Südmeer steht für:

 Südsee, Südpazifik
 Südlicher Ozean (auch Südpolarmeer, Südliches Eismeer, Antarktischer Ozean)
 Südmeer (Schiff), ein Walfang-Fabrikschiff 

Siehe auch:
 Südsee (Begriffsklärung)
 Nordmeer, Ostmeer, Westmeer